Nagy Vince (1815–1903) tanítóképző-intézeti igazgató, a szatmári székeskáptalan volt uradalmi felügyelője
 Nagy Vince (1855–1898) színigazgató
 Nagy Vince (1879–1978) református lelkész, író, költő
 Nagy Vince (1886–1965) politikus